Ernst von Seuffert ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Seuffert (Mediziner) (1879–1952), deutscher Gynäkologe und Medizinalrat
 Ernst August von Seuffert (1829–1907), deutscher Rechtswissenschaftler, Professor für Zivilrecht